Buzura thibetaria är en fjärilsart som beskrevs av Charles Oberthür 1886. Buzura thibetaria ingår i släktet Buzura och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor 

Mätare
thibetaria